Ченнино Ченнини (; последняя треть XIV века — середина XV века) — итальянский художник, родом из Колле-ди-Валь д’Эльса (близ Флоренции), автор трактата «Книга об искусстве» (Il Libro dell’Arte).

Биографические сведения 

Дата рождения Ченнино неизвестна; известно, что он родился во второй половине XIV века в местечке Колле ди Валь д’Эльса. Его отец Андреа, по видимому, был художником, мастерская которого находилась во Флоренции на той же улице, где располагалась мастерская Аньоло Гадди, живописца, принадлежавшего известному флорентийскому художественному клану Гадди. Непосредственно о Ченнино не сохранилось почти никаких архивных документов. Нет сведений о том, что он вступал во флорентийские гильдии или братства, имеющие отношение к искусству. Единственные два нотариальных документа, касающиеся его жизни, обнаружены в Падуе: один от 13 августа 1398 года сообщает, что Ченнини поступил на службу к правителю Падуи Франческо да Каррара, где в качестве трубача служил и его брат Маттео; второй, от 19 августа 1398 года сообщает, что художник женился на некой Рикке ди Читтаделла. Предполагают, что в Падую художник прибыл по приглашению Бонифачо Лупи, основателя госпиталя Св. Бонифация, так как в этом учреждении сохранилась единственная работа Ченнини, которую довольно уверенно приписывают художнику. Вероятно, в этом городе Ченнини прожил какое-то существенное время, так как его жена происходила из контадо (района вокруг Падуи).

Когда художник написал свой трактат — точно неизвестно, но из него можно узнать, что он обучался в мастерской Аньоло Гадди, одного из поздних последователей Джотто. Ченнини сознавал, что является второстепенным художником, и в трактате честно называет себя «один из малых членов, упражняющихся в искусстве живописи». После исследований Босковица, когда был собран скромный каталог его работ, Ченнини выглядит как художник, принадлежавший к числу тех многочисленных провинциальных мастеров-ремесленников, которые в конце XIV века работали в ателье Орканьи, Гадди или Джерини, используя старые формулы Джотто, но стремясь придать им новое звучание с помощью декоративных ухищрений — работы с позолотой, разной позолочённой лепниной и так далее.
 
Неизвестно, как долго Ченнини жил в Падуе, предполагают, что он вернулся во Флоренцию после поражения Каррары в 1405 году. Также неизвестно точно, когда художник скончался. Согласно Дини (1905), он мог умереть после 1437 года. Его гипотеза основана на том, что старейшая рукопись «Книги об искусстве» (Библиотека Лауренциана, Флоренция) датируется 31 июля 1437 года и происходит «ex stincarum», то есть из тюремной камеры для должников. Однако списки заключённых с 1396 по 1462 год утрачены, поэтому установить имена должников, населявших флорентийскую тюрьму 31 июля 1437 года, сегодня невозможно, так что смерть художника остаётся такой же загадочной, как и вся его жизнь.

Произведения 
Джорджо Вазари сообщает, что в его время в лоджии госпиталя Св. Бонифация находилась фреска «Мадонна со святыми», которая принадлежит кисти Ченнини. В 1787 году во время реконструкции госпиталя, её перенесли на холст, и с тех пор она хранится во флорентийских галереях (впервые была показана на выставке в 1957 г.). Однако состояние фрески столь плохое, что такие исследователи творчества Ченнини, как Уго Прокаччи и Миклош Босковиц, не считают что это та самая фреска, которую упоминает Вазари. Основанием для определения манеры художника послужили фрески с Историей св. Стефана в монастыре Сан Луккезе в окрестностях Поджибонси. Эти фрески традиционно приписывали Таддео Гадди, но в документах, имеющих отношение к их созданию, фигурирует художник «Colensis patria» («уроженец Колле»), который завершил их в 1388 году. Большинство исследователей согласно с тем, что «уроженец Колле» — Ченнино Ченнини. Основываясь на этом, Босковиц приписал Ченнини две другие работы, которые вне сомнений происходят из Колле ди Валь д’Эльса — «Рождество Марии» (хранится в Сиене, Пинакотека, но происходит из храма в Колле) и уличный табернакль «Мадонна с младенцем», который и сейчас находится на одной из улиц тосканского городка. Далее ему были приписаны две панели от крупного полиптиха — «Св. Августин (?)» и «Св. Григорий» (Берлин, Государственные музеи) и три разных «Мадонны с младенцем» из частных коллекций. Это всё, что эксперты смогли собрать вокруг имени Ченнини.

Трактат 
Настоящая слава художника связана не с его произведениями живописи, а с трактатом «Книга об искусстве», которым он увековечил своё имя. По общему мнению специалистов, эта книга суммирует все средневековые технологии производства живописи, подводит им итоги и иногда намечает пути разработки новых художественных проблем, которые решали уже художники Возрождения. Почти все главы книги посвящены проблемам ремесла и их практическому решению. Автор рассказывает, как нужно подготавливать материалы: грунтовать доску, растирать краски, готовить кисти; как делать подготовительные рисунки на доске и стене, как рисовать разными способами, как писать по влажной стене (фреска), и как писать по сухой стене, как накладывать и полировать золото, как писать миниатюру, как расписывать ткани и делать слепки и т. д. Эти описания являются весьма ценным источником сегодняшних знаний о средневековых технологиях производства живописи.

Кроме того, в трактате Ченнини есть разделы, имеющие скорее теоретическое значение, чем практическое. В них даётся определение основных составляющих живописи: рисунок, колорит, рельеф. Эти определения были приняты и развиты в дальнейших рассуждениях теоретиков искусства, таких как Леон Баттиста Альберти и Леонардо да Винчи. В книге есть и прямые рекомендации художникам: «Твоя жизнь всегда должна быть распределена так, как если бы ты изучал теологию, или философию, или другие науки, а именно: есть и пить умеренно, по крайней мере, два раза в день, употребляя лёгкие и питательные кушанья и лёгкие вина».

Трактат был известен уже во времена Вазари, но опубликован впервые в Италии в 1821 году. Поскольку первое издание оказалось недостаточно точным, Карло и Гаэтано Миланези переиздали его в 1859 году, создав критическую версию, основанную на всех трёх существующих рукописях. В дальнейшем Трактат Ченнини был издан на английском языке (1844г) и французском (1858г). Русское издание трактата увидело свет в 1933 году в переводе А. Лужнецкой.

Примечания

Библиография 
 Ченнино Ченнини. Книга об искусстве или Трактат о живописи. Пер. А. Лужнецкой. М. 1933
 Лазарев В. Н. Происхождение итальянского Возрождения, т. II, Искусство Треченто, М. 1959, стр. 68-71
 Мастера искусства об искусстве, том I под ред. А Губера и В. Павлова, М. 1965, стр. 249—256
 Джорджо Вазари. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т.I, М. 1996, стр. 505—506
 G. Tambroni, Trattato della pittura di Cennini. Cennini messo in luce per la prima volta con annotazioni, Roma 1821;
 Ch. Eastlake, Materials for a history of Oil Painting, London 1847, pp. 71 s.;
 C. e G. Milanesi, Il"Libro dell’Arte" o Trattato della pittura, Firenze 1859;
 F. Dini, Cennino di Drea Cennini da Colle Val d’Elsa, in Misc.d’arte della Val d’Elsa, XIII (1905), pp. 76-87;
 L. Venturi, Il gusto dei primitivi, Bologna 1926, p. 77;
 L. Coletti, Studi sulla pittura del '300 a Padova, in Riv. d’arte, XIII(1931), pp. 324 s.;
 L. Venturi, Storia della critica d’arte [1948], Torino 1964, pp. 90-93;
 G. Urbani, Note al"Libro dell’Arte" del Cennini. in rapporto ad alcuni problemi di tecnica del restauro, inBoll. dell’Ist. centrale del restauro, I (1950), 2, pp. 62-65;
 P. Toesca, Il Trecento, Torino 1951, pp. 649, 786, 861 s.;
 R. Longhi, Letter. artistica e letteratura nazionale, in Paragone, XXXIII (1952), 33, p. 10;
 L. Grassi, Costruz. della critica d’arte, Roma 1955, pp. 39-41;
 F. Antal, La pittura fiorentina e il suoambiente sociale nel Trecento e nel primo Quattrocento, Torino 1960, passim;
 R. Assunto, La critica d’arte nel pensiero medievale, Milano 1961, passim;
 A. Prandi, L’attesa dell’arte nuova dal Boccaccio al Cennini, in Convegno del Centro di studisulla spiritualità medioevale, III, Todi 1962, pp. 361 ss.;
 E. Panofsky, Il significato delle arti visive, Torino 1962, pp. 61-106;
 G. L. Mellini, RileggendoC.: chiaroscuro e gusto materico, in La Critica d’arte,XI (1964), pp. 43-47;
 B. Degenhart-A. Schmitt, Corpus der ital. Zeichnungen 1300—1450, I, 1, Berlin 1968, p. XVII;
 L. Grassi, Teorici e st. della criticad’arte, I, Roma 1970, pp. 124-27;
 M. Boskovits, Cennino Cennini pittore non conformista, in Mitteil. desKunsthist. Instituts. in Florenz, XVII(1971), pp. 201-22;
 M. Boskovits Pittura fiorentina alla vigilia del Rinascimento…, Firenze 1975, ad Indicem; G. Dalli Regoli, Il «piegar de' panni», in Critica d’arte, XXII (1976), pp. 35 ss.;
 V. I. Stoichita, prefaz. a Cennino Cennini, Tratatul de pictura, Bucaresti 1977;
 A. Chastel, Le «sì come gli piace» de Cennino Cennini, in Scritti di storia dell’arte in onore di U. Procacci, Milano 1977, pp. 32-34;
 C. Bertelli, Il modo dilavorare con la forma dipinta di panno, in Paragone, XXVIII (1977), 331, pp. 33 ss.

Ссылки 
 Трактат Ченнино Ченнини в пер. А. Лужнецкой

Искусствоведы Италии
Художники по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Художники Италии XIV века
Художники Италии XV века